Le chapelet de Saint Michel Archange aussi appelé chapelet des Anges est une prière catholique composée de la récitation de neuf invocations aux neuf chœurs des anges, accompagnées par la prière d'un Notre Père et de trois Je vous salue Marie.

Ce chapelet fut approuvé par le pape Pie IX en 1851.

Histoire 
Cette prière trouve sa source dans une révélation à une moniale carmélite portugaise, , en 1750. La prière reçut ensuite l'approbation du pape Pie IX le , qui lui attribua des indulgences.

La prière 

 La prière commence sur la médaille par une invocation : « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat pour que nous ne périssions pas au jour du Jugement. Ô Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez vous de me secourir. »
 Suit la récitation sur les quatre gros grains du début de quatre Notre Père : le premier en l’honneur de Saint Michel Archange, le deuxième en l’honneur de Saint Gabriel Archange, le troisième en l’honneur de Saint Raphaël Archange et le quatrième en l’honneur des cinq autres archanges ainsi que de notre ange gardien, suivi d'un Je vous salue Marie sur le dernier petit grain isolé.
 Sur les neuf séries de petits grains (par groupe de trois), on récite un Notre Père et  trois Je vous salue Marie  en commençant par ces invocations, différentes pour chaque série:

 
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Séraphins, que le Seigneur daigne nous rendre dignes de la flamme du parfait amour. Ainsi soit-il. »
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Chérubins, que le Seigneur veuille nous faire la grâce d’abandonner la voie du péché et d’avancer dans celle de la perfection chrétienne. Ainsi soit-il. »
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur très Saint des Trônes, que le Seigneur infuse dans nos cœurs l’esprit de vraie et sincère humilité. Ainsi soit-il »
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Dominations, que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous libérer de l’esclavage des passions. Ainsi soit-il »
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Puissances, que le Seigneur daigne préserver nos âmes des embûches et des tentations du démon. Ainsi soit-il »
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur admirable des Vertus Célestes, que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation mais qu’il nous délivre du mal. Ainsi soit-il »
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Principautés, que le Seigneur emplisse nos âmes de l’esprit de vraie et sincère obéissance. Ainsi soit-il »
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste des Archanges, que le Seigneur nous accorde le don de la persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres pour pouvoir gagner la gloire du paradis. Ainsi soit-il »
 « Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur céleste de tous les Anges, que le Seigneur daigne nous faire la grâce d’être gardés par eux en cette vie mortelle pour être conduits ensuite à la gloire éternelle du ciel. Ainsi soit-il »

Voir aussi 
 Rosaire
 Michel (archange)

Prière catholique
Ange dans le christianisme